

Baarlo, village de la commune de Peel en Maas, dans le Limbourg néerlandais
 Baarlo, hameau de la commune de Steenwijkerland, en Overijssel
 Baarlo, hameau de la commune de Zwartewaterland, en Overijssel